Frederik van Saksen-Altenburg (1599-1625), een zoon van hertog Frederik Willem I van Saksen-Weimar en Anna Maria van Palts-Neuburg
Frederik van Saksen-Altenburg (1763-1834), hertog van Saksen-Hildburghausen en later van Saksen-Altenburg
Frederik van Saksen-Altenburg (1801-1870), prins van Saksen-Altenburg en een zoon van de voorgaande